Kaplí zasvěcených svaté Tekle je více:

 Kaple svaté Tekly v kostele Panny Marie u alžbětinek – velká barokní boční kaple přistavěná ke kostelu Panny Marie Sedmibolestné u kláštera alžbětinek v Praze
 Kaple svaté Tekly (Babí) – barokní vesnická kaple ve vsi Babí (dnes část Trutnova)
 Kaple svaté Tekly (Myslibořice) – malá kaplička u studánky východně od vsi Myslibořice (v okrese Třebíč)